Goszyce ist der Name folgender Orte in Polen:
 Goszyce (Kocmyrzów-Luborzyca) in der Woiwodschaft Kleinpolen
 Goszyce (Kłodzko) in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Goschütz in der Woiwodschaft Oppeln